

Sport
Kk Bosna szarajevói kosárlabdaklub
Nk Bosna visokói labdarúgóklub
Rk Bosna Visoko visokói kézilabdaklub
Rk Bosna Sarajevo szarajevói kézilabdaklub

Települések

Bosznia-Hercegovina
Bosna falu Kakanj községben Zenica-Doboj megyében Közép-Boszniában

Horvátország
Bosna falu Bedenica községben, Zágráb megyében

Szerbia
Mala Bosna, Kisbosznia falu szerb neve Vajdaságban az Észak-Bácskai körzetben

Vizek
Boszna folyó Bosznia-Hercegovinában, a Száva jobb oldali mellékvize